Lorain (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Lorain (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 René Lorain (Reims, Marne, 1900 - Ouchamps, Loir-et-Cher, 1984), atleta francès especialista en curses de velocitat